Terzo puede referirse a:

 Terzo (Italia), localidad y comune italiana de la provincia de Alessandria, región de Piamonte, Italia
 Terzo d'Aquileia, localidad y comune italiana de la provincia de Udine